Straupitz (Nedersorbisch: Tšupc) is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van het Landkreis Dahme-Spreewald.
Straupitz telt  inwoners.

Demografie 

Gemeente in Brandenburg